Сход лавины в Пакистане произошёл в апреле 2012 года в районе спорного ледника Сиачен. Погибло 129 солдат и 11 мирных жителей.

Ход стихийного бедствия 
7 апреля 2012 года в 6 часов утра по местному времени штаб 6-го Северного пехотного батальона, расположенный на высоте 4572 м над уровнем моря недалеко от границы с Индией, оказался погребён под снежной лавиной.

Спасательные работы начались практически сразу после известия о сходе лавины, однако климат и сложные погодные условия не дали возможности для скорейшего спасения людей. Семь недель спасатели рыли туннели в снегу и льду, чтобы откопать погибших.

См. также 
 Сиаченский конфликт

Ссылки 
 Pakistan declares Siachen avalanche buried dead 
 Special ceremony held to pay tribute to Gayari martyrs 
 Martyrs of 2012 Gayari avalanche honoured in Siachen  
 On this day four years ago: Gayari avalanche strikes Pakistan Army base in Siachen 

События 7 апреля
Апрель 2012 года
Лавины
Стихийные бедствия в Пакистане 2012 года